Metamoris Pro 2   foi um evento de grappling promovido pelo Metamoris, ocorrido em , em Los Angeles, Califórnia.

Background
Este foi o primeiro evento realizado pelo Metamoris em Los Angeles.

A luta principal do evento será entre o campeão ADCC de 2013, Kron Gracie e o campeão peso leve do One FC, Shinya Aoki.

Este evento contou com a participação do finalista do The Ultimate Fighter: Heavyweights, Brendan Schaub.

Ryan Hall era esperado para enfrentar Bill Cooper, porém Hall se lesionou e deu lugar ao brasileiro Victor Estima. No entanto, o combate teve que ser alterado novamente após Cooper também ser afastado, sendo substituído por Keenan Cornelius. Poucos dias antes do evento, foi divulgado que Cornelius também havia se machucado, dando lugar a Jonathan Torres.

Card Oficial

Competições de artes marciais